Pozo de la Higuera puede referirse a:

Lugares

En España 
 Pozo de la Higuera (Murcia), localidad del municipio de Lorca, en la provincia de Murcia.
 Pozo de la Higuera (Almería), localidad del municipio de Pulpí, en la provincia de Almería.
 El Pozo de la Higuera, despoblado del municipio de Montealegre del Castillo, en la provincia de Albacete.